Drzewo genealogiczne władców Hiszpanii – schemat ukazujący pokrewieństwo królów Hiszpanii (powstałej ze zjednoczenia dwóch niezależnych królestw Kastylii i Aragonii) od pierwszego noszącego ten tytuł Karola V do obecnie panującego Filipa VI. Daty pogrubione oznaczają lata panowania.

Drzewa genealogiczne